Cupa Norvegiei este cea doua competiție fotbalistică ca importanță din Norvegia. Prima ediție a Cupei Norvegiei a avut loc în anul 1902. Prima câștigătoare a trofeului a fost Nordstrand IF.

Finale 

✠ Echipa a câștigat la penalty.'''

Palmares

Vezi și
 :en:List of champions

Referințe și note

Legături externe
 Soccerway
 RSSSF archive
 fotball.no

Cupe naționale de fotbal
Fotbal în Norvegia